Singen (stad), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Singen (Remchingen), een plaats in de gemeente Remchingen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Singen (Thüringen), een plaats in de gemeente Stadtilm in de Duitse deelstaat Thüringen